Палозеро — название озёр и населённых пунктов, расположенных на севере России.

Вологодская область 
 Палозеро (Вологодская область) — деревня в Казаковском сельсовете Вытегорского района Вологодской области
 Палозеро (озеро, Вологодская область) — небольшое озеро, на берегу которого расположен одноимённый населённый пункт

Архангельская область 
 Палозеро (Архангельская область) — деревня в городском округе «Северодвинск»
 Палозеро (озеро, Онежский район) — озеро в Онежском районе, на Онежском полуострове
 Палозеро (озеро, городской округ «Северодвинск») — небольшое озеро в городском округе «Северодвинск», на берегу которого расположен одноимённый населённый пункт
 Палозеро (озеро, Ракульское сельское поселение) — небольшое озеро в Ракульском сельском поселении Холмогорского района
 Палозеро (озеро, Ухтостровское сельское поселение) — небольшое озеро в Ухтостровском сельском поселении Холмогорского района

Ленинградская область 
 Палозеро (озеро, Ленинградская область) — небольшое озеро в Бокситогорском районе.
 Палозеро (озеро, Винницкое сельское поселение)
 Палозеро (озеро, Вознесенское городское поселение)

Карелия 
 Палозеро (озеро, Медвежьегорский район) — озеро в Карелии.
 Палозеро — озеро в Карелии.